Lista obiektów Nowego Katalogu Ogólnego (NGC) o numerach 1-1000. Ten katalog astronomiczny obejmuje głównie gromady gwiazd, mgławice i galaktyki.

1-100

101-200

201-300

301-400

401-500

501-600

601-700

701-800

801-900

901-1000

Przypisy

Bibliografia 
 The NGC/IC Project 
 
 

 1

cs:Seznam NGC objektů 1-250
de:Liste der NGC-Objekte von 1 bis 500
lb:NGC-Objete vun 1 bis 500
pt:Anexo:Lista de objetos NGC (1-499)
sk:Zoznam NGC objektov 1-250